Le Glorieux peut faire référence à :

Souverains 
 Rögnvald le Glorieux, roi du Vestfold, en Norvège
 Léopold VI d'Autriche (1176-1230), duc de Styrie et d'Autriche

Navires 
 Le Glorieux, navire-amiral de Jean d'Estrées, coulé à la bataille de Tabago en 1677.
 Le Glorieux, navire de la fin du , commandé par Jean Bart.
Le Glorieux, navire de 528 tonneaux et 16 canons construits à Saint-Malo en 1749.
 Le , vaisseau de 74 canons lancé en 1756.
 Le Glorieux, sous-marin français de la classe 1 500 tonnes, en service de 1932 à 1952.

Cheval 
 Le Glorieux, un cheval de course

Œuvres 
 Le Glorieux, pièce de théâtre de Philippe Néricault Destouches (1732)

Nom de bateau de la Marine française